Bjørn Hansen er navnet på flere personer:

 Bjørn Hansen (musiker) - dansk musiker, frontfigur for musikgruppen Bjørn & Okay
 Bjørn Hansen (journalist) - norsk journalist
 Bjørn Hansen (fodboldtræner) - fodboldtræner
 Bjørn Hansen (fodbolddommer) - fodbolddommer
 Bjørn Hansen - en litterær person i Dag Solstads romaner Ellevte roman, bok atten og 17. roman